Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) est un brevet national français de sécurité et de sauvetage aquatique permettant de surveiller des piscines privées, des plages publiques ou privées, et d'assister les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) dans la surveillance de baignade d'accès payant. C'est un diplôme soumis à une formation continue.

Recyclage et mise à niveau 
 Annuelle : dans le cadre des diplômes de secourisme (PSE 1 ou PSE 2), et notamment pour l'utilisation du défibrillateur automatique externe ;
 Tous les cinq ans : pour la partie sauvetage, sous forme d'examen, évaluant les capacités aquatiques et en secourisme/réanimation :
 Le  sauvetage :  nage libre en surface suivi de deux parcours de , comprenant chacun  en immersion complète sur un trajet défini (matérialisé au fond et sur les bords), sans que le candidat ne prenne appui ; une plongée dite en canard, suivie de la recherche d'un mannequin qui repose entre  et  de profondeur ; le candidat remonte le mannequin en surface, puis le remorque sur , visage hors de l'eau. Si le visage du mannequin est immergé plus de 3 secondes sur toute l'épreuve, le candidat est éliminé. Temps global éliminatoire de 3 min.
 Épreuve pratique de secourisme : le candidat intervient sur un cas concret portant sur le programme du PSE 1.

Dans la nouvelle nomenclature des formations des acteurs de la sécurité civile, le BNSSA devrait être renommé unité d'enseignement « Surveillant et sauveteur aquatique » (SSA).

Conditions d'accès aux épreuves 
 Être âgé de 17 ans révolus au jour de l'examen (18 ans avant la réforme de 2011) ou avoir une demande de dérogation ou être émancipé ;
 Être reconnu médicalement apte ;
 Être titulaire du PSE 1 au moment de la déclaration par l'organisme/association présenteuse, de la liste des candidats, au préfet, et être à jour de sa formation continue ;
 Être présenté par un organisme agréé ou une association agréée.

Examen

Nouveau BNSSA : épreuves éliminatoires 
La réforme du BNSSA de juin 2011 donne lieu à de nouvelles épreuves :
 Le QCM : Elle consiste en un questionnaire à choix multiples (QCM) de quarante questions, d'une durée maximale de quarante-cinq minutes durant lequel les questions posées doivent permettre d'appréhender les connaissances du candidat dans les domaines réglementaires et pratiques. Un score inférieur à 30/40 est éliminatoire.
 Le  sauvetage :  nage libre en surface suivi de deux parcours de , comprenant chacun  en immersion complète sur un trajet défini (matérialisé au fond et sur les bords), sans que le candidat ne prenne appui ; une plongée dite en canard, suivie de la recherche d'un mannequin qui repose entre  et  de profondeur ; le candidat remonte le mannequin en surface, puis le remorque sur , visage hors de l'eau. Si le visage du mannequin est immergé plus de 3 secondes sur toute l'épreuve, le candidat est éliminé. Temps éliminatoire de deux minutes et quarante secondes.
 Le  PMT (palmes + masque + tuba) : l'épreuve consiste en un parcours de sauvetage avec cet équipement, sur , en bassin de natation. Le candidat part du bord du bassin avec son matériel à la main. Au signal de départ, il doit s’équiper, avant ou après avoir plongé. S'il décide de s’équiper dans l’eau, son équipement doit être en place avant qu’il ne franchisse la ligne des . Il doit ensuite effectuer un  en nage libre avec palmes, masque et tuba obligatoires durant toute cette distance. Si le candidat rencontre un problème de matériel, il le résout sans prendre appui sur le bord ou au fond de la piscine. Il doit ensuite remorquer un mannequin sur , étant alors autorisé à ne plus utiliser le masque et le tuba sur cette distance. Temps éliminatoire de quatre minutes et vingt secondes, temps d'équipement inclus.
 Assistance à personne en difficulté : Le candidat doit porter secours à une personne simulant une situation de détresse. La personne simulant la détresse doit se situer à une distance comprise entre  et  du bord du bassin. Quand le candidat arrive sur la victime, celle ci le saisit de face; le candidat doit se dégager et ramener la victime au bord en sécurité. Le candidat vérifie les fonctions vitales de la victime et explique succinctement sa démarche. Le candidat doit effectuer l'épreuve en short et t-shirt sans autre matériel. Pour être déclaré apte, le candidat doit effectuer correctement l'ensemble de l'épreuve.

Ancien BNSSA : épreuves éliminatoires 
 Apnée : trois apnées à effectuer dans les conditions suivantes : vingt secondes minimum par apnée, douze secondes de récupération entre les apnées, déplacement de  au cours de chaque apnée, aucune partie du corps ne doit sortir de l'eau avant la fin des apnées, interdiction de prendre prise au bord (ou au fond) du bassin pendant la récupération.
  mannequin : départ plongé, nage sur  jusqu'au mannequin lesté (en nage ventrale), plongée en canard, récupération du mannequin et trajet sur . Toute immersion de la face du mannequin supérieure à cinq secondes (en comptabilisant toutes les immersions de la face) entraîne l'élimination immédiate du candidat. Aucune note n'est attribuée à l'issue de cette épreuve mais le trajet total doit être effectué en moins de  (sans quoi le candidat est éliminé).
  PMT (palmes, masque, tuba) : le candidat doit effectuer , équipé d'une paire de palmes, d'un masque et d'un tuba (départ du bord de la piscine). Aucune note n'est attribuée à l'issue de cette épreuve mais le trajet total doit être effectué en moins de  (sans quoi le candidat est éliminé).
  deux nages : le candidat doit effectuer un  deux nages en moins de  pour obtenir une note supérieure à 6/20 (sans quoi le candidat est éliminé).
 Épreuve pratique de secourisme : le candidat intervient sur un cas concret portant sur le programme du PSE 1.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Sauvetage aquatique
 Réactions et interventions face à un accident de plongée
 Formation de base aux premiers secours

Liens externes 
 Portail d'information sur le nouveau BNSSA
 La formation du BNSSA

Premiers secours